N25 peut faire référence à :
 Affections dues à une tubulopathie, d’après la Classification internationale des maladies ;
 HMS Thetis (N25), un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres